Ventimigliesi – abitanti di Ventimiglia di Sicilia
Ventimigliesi – abitanti di Ventimiglia